Умария (, ) — город в Республике Индия.

География 
Расположен в одноимённом округе штата Мадхья-Прадеш на высоте 538 метров над уровнем моря.

Климат 
Климат, как и на большей части территории Индии, — субэкваториальный.

Ниже представлен климат Умарии:

Население 
По результатам , населения города составляет 33 114 человек, из них 17 909 мужчин и 15 605 женщин. Детей до шести лет — 12,34 % от всего населения.

Грамотны в Умарии 84,7 %. Среди мужчин читать и писать умеют 91,1 %, среди женщин — 77,49 %. Работают или занимаются бизнесом 10 511 человек, из которых 8758 — мужчины.

91,51 % населения исповедуют индуизм, 7,53 % — ислам, 0,96 % — иные религии (христианство, сикхизм, буддизм, джайнизм).

Примечания 

Города Мадхья-Прадеш